Il doppio del torneo di tennis Hamilton Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Noam Behr e Noam Okun che hanno battuto in finale Tuomas Ketola e Filippo Messori 7-64, 6-4.

Teste di serie 

 Jordan Kerr /  Grant Silcock (primo turno)
 Vadim Kucenko /  Oleg Ogorodov (primo turno)

 Matthew Breen /  Paul Hanley (primo turno)
 Dejan Petrović /  Andy Ram (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hamilton Challenger 2001